Lot eller LOT kan henvise til flere artikler:

 Lot (flod) – en fransk flod
 Lot (departement) – et departement i Frankrig
 LOT Polish Airlines – et polsk flyselskab
 Lot (bibelsk person) – en bibelsk person og profet i islam
 Lot, Belgien – en belgisk by

Se også
 Lot-et-Garonne – et departement i Frankrig